Komtúr je izposojena beseda, ki pomeni predstojnika viteškega reda.

Razvoj besede 
Beseda komtúr je eventuelno prevzeta iz nemške Komtur. Nastala je prek novolatinske commendarius  iz latinske besede commenda.

Beseda komtúr je lahko pomenila:
 komtúr - vitez viteškega reda 
 komtúr - upravnik komende
 komtúr - vitez, imetnik visokega odlikovanja

Viri 
 Verbinc, France, Slovar tujk, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1979

Plemiški nazivi
Srednji vek
Vojščaki
Družbeni sloji